Jaap Mulder (politicus), gedeputeerde Friesland en daarna burgemeester Tietjerksteradeel (*1933)
 Jaap Mulder (cabaretier)
 Jaap Mulder (voetballer)